Prowincja Północno-Zachodnia – prowincja Kamerunu
 Prowincja Północno-Zachodnia – prowincja Republiki Południowej Afryki
 Prowincja Północno-Zachodnia – prowincja Sri Lanki
 Prowincja Północno-Zachodnia – prowincja Zambii